3 miejscowości w Polsce: 
 Polanówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Strzyżewice 
 Polanówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Wilków 
 Polanówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Krynice

Zobacz też: Polanowo